Bruno Amorim Lazaroni (1980 -), footballeur brésilien ;
 Guilherme Lazaroni (1992-), footballeur brésilien ;
 Sebastião Lazaroni (1950 -), entraîneur brésilien de football.